Adam Majewski – poeta i publicysta
 Adam Majewski – piłkarz
 Adam Majewski – lekarz
 Adam Majewski - optoelektonik